A categoria +100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

| RD2-score03=100
| RD2-team04= Mansour Sarwari
| RD2-score04=000

| RD2-team05= Roy Meyer
| RD2-score05=000
| RD2-team06= Daniel Natea
| RD2-score06=101

| RD2-team07= Or Sasson
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Kim Sung-min
| RD2-score08=101

| RD3-team01= Barna Bor
| RD3-score01=100
| RD3-team02=
| RD3-score02=001

| RD3-team03= Daniel Natea
| RD3-score03=000
| RD3-team04= Kim Sung-Min
| RD3-score04='''100

| RD4-team01= Barna Bor
| RD4-score01=000
| RD4-team02=

Grupo C

Grupo D

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015